Charles Cavendish (1594-1654), Engels aristocraat en politicus
Charles Cavendish (1620-1643), Engels royalistisch officier, zoon van William Cavendish, 2e Earl van Devonshire
Charles Cavendish (1704-1783), Engelse wetenschapper en politicus, zoon van William Cavendish, 2e Hertog van Devonshire
Charles Cavendish, 3e Baron Chesham (1850-1907), Brits politicus, de laatste die de titel Master of the Buckhounds droeg